Kalkau ist ein deutscher Name von Orten, die heute in Polen liegen:
 Kalkau, bis 1938: Kalkowen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Kalkowo, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kalkau, Kreis Neiße, Schlesien, seit 1945: Kałków (Otmuchów), Dorf im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln